

Sigle 
ALQ est un sigle qui peut faire référence à :
 Académie des lettres du Québec ;
 Armée de libération du Québec ;
 Association de location du Québec ;
 Association des libraires du Québec ;
 Amicale laïque de Quimper.

Code 
Alq est un code qui peut faire référence à :
  ;
 Algonquin au Canada, selon le code ISO 639 ;
 alqueire, une unité de volume au Portugal et au Brésil, valant 13,8 litres (à vérifier) ;
 alqueire, une unité de surface au Portugal et au Brésil, dont la valeur varie selon la région.

Toponyme 

 `Alq, en Oman ;
 Al Alq, au Yémen.